Ce tableau présente les meilleurs buteurs du Championnat de Pologne par saison et depuis 1948.

À ce jour, quatre joueurs étrangers ont su prendre la tête de ce classement, dominé par les Polonais. C'étaient le Serbe Stanko Svitlica qui est devenu meilleur buteur en 2003 avec 24 réalisations, le Zimbabwéen Takesure Chinyama en 2009, co-meilleur buteur avec 19 unités, le Letton Artjoms Rudņevs en 2012 meilleur buteur avec 22 réalisations et le Slovaque Róbert Demjan avec 14 réalisations 

Palmarès de football en Pologne